Семёновка (встречается вариант Семёновский) — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России. Входит в состав Александровского сельского поселения.

География 
Хутор расположен на левом берегу Кубани, в 8 км к северу от центра сельского поселения — хутора Александровского. В 3 км юго-западнее хутора Семёновка расположен хутор Новониколаевка.

Улиц на хуторе три: ул. Будённого, ул. Кубанская, ул. Мира.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усть-Лабинского района